Brumovice est un toponyme qui peut désigner :

Brumovice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Brumovice, une commune du district d'Opava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie